Торрингтон  (англ. Torrington) — город в штате Вайоминг, США.
 Торрингтон  (англ. Torrington) — город в штате Коннектикут, США.
 Торрингтон, Артур Герберт (Arthur Herbert of Torrington; ок. 1648—1716) — английский адмирал.
 Торрингтон, Джон (1825—1846) — британский кочегар Королевского военно-морского флота Великобритании.
 Джордж Бинг, 1-й виконт Торрингтон (1668—1733) — английский адмирал.

Примечания